Ты́ргу-Лэ́пуш (, , ) — небольшой город в жудеце Марамуреш, Румыния.

Население 
Население — 11 324 человек (по переписи 2011 года). По данным 2002 года, 86,46 % составили румыны, 12,42 % — венгры; также в городе проживают цыгане, украинцы и немцы. 74,51 % населения исповедуют православие, 10,14 % — сторонники реформатской церкви.

Административное деление 
В состав города входят тринадцать окрестных деревень и посёлков: Бойерени, Боркут, Куфоайя, Дэмэкушени, Добрику-Лэпушулуй, Думбрава, Фынтынеле, Гроапе, Инэу, Рэзоаре, Рогоз, Рохиа и Стойчени.

Достопримечательности 
Церковь Святых Архангелов (в Рогозе), входящая в число восьми деревянных церквей Марамуреша, включена ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Города Румынии
Марамуреш (жудец)